Andalus bezeichnet:

Al-Andalus, eine historische Region
Ándalus Lineas Aéreas, eine Fluggesellschaft

Siehe auch:
 Andaluz